Quilo pode ser:
 O nome pelo qual popularmente é chamado a unidade de peso quilograma (kg).
 Um dos nomes dados ao bolo alimentar, resultado da quilificação.
 O múltiplo de mil vezes a unidade (quilo).

Ver também
 Quillo (distrito)

Desambiguação